Гран-при Канады 1984 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 17 июня 1984 года.

Гонка 

|}

  Патрик Тамбе пропустил этап из-за аварии на предыдущей гонке.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1984 году